Egsdorf bezeichnet folgende Orte 

 Ortsteil von Luckau, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg; siehe Egsdorf (Luckau)
 Ortsteil von Teupitz, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg; siehe Egsdorf (Teupitz)

siehe auch Eggsdorf